Национальная организация русской молодёжи (НОРМ) — созданная в Германии в 1944 г. в качестве национал-социалистической русской молодёжной организации. Была аналогичной немецкой организации «Гитлерюгенд» и была в ведении Таборицкого.

Создана при бюро генерала В. В. Бискупского заместителем начальника бюро Сергеем Таборицким и под непосредственным контролем СС.

Согласно воспоминаниям Р. В. Полчанинова:С первого дня НОРМ была в ведении гитлерюгендов, а возглавил её Сергей фон Таборицкий, женатый на немке, доверенное лицо нацистов… Таборицкому нужен был человек, который фактически бы вёл работу с молодёжью, для чего у него не было ни знаний, ни опыта, ни времени. Таборицкий знал, что Иван Александрович Мелких, не будучи немецким подданным, пошёл добровольно на рабочую службу (Arbeitdienst)… В его глазах это было знаком лояльности к Германии, и поэтому выбор Таборицкого остановился на Мелких, человеке умном, энергичном и амбициозном, который согласился быть у Таборицкого начальником штаба берлинского НОРМ

Вначале основу НОРМ составили юноши и девушки из «Берлинской дружины» не моложе 16 лет, позднее в неё влились представители русских молодёжных организаций из стран, занятых немецкой армией, НОРР из Франции, НОРС-Р из Югославии и другие.

Члены НОРМ-УВР собирались на регулярные лагеря-слёты. Последний из них состоялся в августе-сентябре 1944 г. близ г. Филлах (Австрия). 5 ноября 1944 г. НОРМ приняла участие в состоявшемся в Троппау Конгрессе русской молодёжи, на котором произошло её формальное включение в Союз молодёжи народов России при КОНР.

Члены НОРМ носили собственную униформу: чёрные косоворотки навыпуск с широкими погонами. С организацией НОРМ тесно работали СС и Абвер, отбиравшие в рядах НОРМ русскую молодёжь для засылки в качестве диверсантов в советский тыл во время войны.

После окончания Второй мировой войны судьба членов НОРМ сложилась по-разному. Некоторые из них остались в эмиграции и там продолжили работу с русской молодёжью, другие попали в советский ГУЛАГ и там погибли.

Известные лидеры
 Сергей Таборицкий
 Иван Мелких
 Виктор Ларионов

Литература 
 Д. А. Жуков, И. И. Ковтун. Русские эсэсовцы. (Серия: 1418 дней великой войны) — Издательство: Вече, 2010. ISBN 9785953351683; 464с.

Ссылки 
 Материалы Дома Русского Зарубежья им. А.Солженицына
 Д.Жуков, И.Ковтун. Русские эсесовцы. Гл. 6-я: Русские дети-диверсанты и «воспитанники СС»

Примечания 

Бывшие молодёжные организации Русского Зарубежья
Молодёжные политические организации
Русские коллаборационистские организации
Русский фашизм